John Lawson peut désigner :
 John Lawson (1674-1711), un explorateur et naturaliste britannique ;
 John Lawson (1723-1779), un mathématicien anglais ;
 John Lawson, 1er baronnet (1856-1919), un homme politique britannique unioniste.

Voir aussi 
 John Howard Lawson (1894-1977), scénariste américain